Villa Alemana puede referirse a:

 Villa Alemana, comuna y ciudad ubicada en la provincia de Marga Marga, región de Valparaíso, Chile; o
 Villa Alemana, estación de la línea del Tren Limache-Puerto;